Черномория:
 Название земель Черноморского казачьего войска.
 Название территорий Черноморской губернии ещё до её учреждения, в период существования Черноморской кордонной и Черноморской береговой линий.

См. также 
 Черноморье

Примечания